Дамян (Даме) Андреев Зографов е български строител и зограф, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Дамян Андреев е син на видния строител Андрей Дамянов. Роден е в 1847 година. Работи заедно с баща и чичовците си и с брат си Иван Андреев и братовчедите си Яков и Янко Георгиеви и Петър и Атанас Николови. Негово дело е църквата „Св. св. Кирил и Методий“ в Тетово, проектирана в 1885 година, започната в 1903 година и осветена в 1925 година. През 1885 година изгражда църквата „Свети Георги“ и Семинарията в Призрен. от 1904 до 1906 година гради църквата „Свети Сава“ в Митровица.

От 1885 година до 1905 година тайфата на Андреев строи църквата „Успение Богородично“ във Велес. В 1896 година обновява „Свети Димитър“ в Скопие. 

В 1909 година Дамян Андреев преговаря с Кочанското архиерейско наместничество на Екзархията за строеж на църква в Кочани, но не успява да постигне споразумение. Построява църквата „Свети Димитър“ в Гостивар и започва, но не довършва църквата „Св. св. Константин и Елена“ в Скопие. 

Даме Андреев е автор на икона на Свети Пантелеймон, която се намира на северния проскинитарий на велешката църква „Свети Пантелеймон“, датирана 29 август 1879 година.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Рензови
Представители на Дебърската художествена школа
Български иконописци
Български архитекти
Хора от община Чашка